Thonne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Thonne-la-Long, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Thonne-les-Près, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Thonne-le-Thil, departementet Meuse i regionen Grand Est,